Барстоу има више значења:
 Барстоу (Вашингтон)
 Барстоу (Калифорнија)
 Барстоу (Тексас)